Волков, Николай Михайлович:
 Волков, Николай Михайлович (1880—1926) — антиквар.
 Волков, Николай Михайлович (1899—1977) — картограф.
 Волков, Николай Михайлович (1943—2022) — советский и белорусский трубач, музыкальный педагог. Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь.
 Волков, Николай Михайлович (род. 1951) — государственный и политический деятель. Губернатор Еврейской автономной области (1996—2010).
 Волков, Николай Михайлович (род. 1955) — художник.
 Волков, Николай Михайлович — инженер, лауреат Сталинской премии.